Josef Steinböck ist der Name folgender Personen

* Josef Steinböck (Politiker) (1927–2001), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Josef Steinböck (Musiker) (* 1967), österreichischer Musiker und Hochschullehrer